Tămășești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tămășești (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Tămășești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Tămășești (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș